

Geografia 
 Montero – comune della Bolivia
 Distretto di Montero – distretto del Perù

Musica 
 Montero – album di Lil Nas X del 2021
 Montero – singolo di Lil Nas X del 2021

Persone 
 Álvaro David Montero – calciatore colombiano
 Amaia Montero – cantautrice spagnola
 Anthony Montero – lottatore venezuelano
 Antonio Montero Moreno – arcivescovo cattolico spagnolo
 Claudia Montero – compositrice argentina naturalizzata spagnola
 Cristian Montero – calciatore costaricano
 Enrique Montero – ex allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Eugenio Montero Ríos – politico spagnolo
 Fausto Montero – calciatore argentino
 Feliciano Montero – storico e accademico spagnolo
 Francisco Javier Montero Rubio – calciatore spagnolo
 Francisco Montero Chunga – calciatore peruviano
 Francisco Montero – nuotatore costaricano
 Fredy Montero – calciatore colombiano
 Gabriela Montero – pianista venezuelana naturalizzata statunitense
 Germaine Montero – attrice e cantante francese
 Irene Montero – politica e psicologa spagnola
 Jefferson Montero – calciatore ecuadoriano
 José Antonio Montero – ex cestista spagnolo
 José Luis Montero – calciatore argentino
 José Pedro Montero – politico liberale paraguaiano
 Juan Esteban Montero Rodríguez – giurista e politico cileno
 Julio Montero Castillo – ex calciatore uruguaiano
 Lizardo Montero – politico peruviano
 Luciano Montero – ciclista su strada spagnolo
 Luciano Montero Rechou – ciclista su strada spagnolo
 Luis Montero – giocatore di baseball dominicano
 Luis Montero Carrasco – cestista dominicano
 María Jesús Montero – politica spagnola
 Mauricio Montero – ex calciatore costaricano
 Paolo Montero – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano
 Rafael Montero – giocatore di baseball dominicano
 Ricardo Montero – ciclista su strada spagnolo
 Roberto Bianchi Montero – regista e sceneggiatore italiano
 Ronny Montero – calciatore boliviano
 Rosa Montero – scrittrice e giornalista spagnola
 Sergio Montero – calciatore uruguaiano

Varie 
 Casa Montero – edificio storico di Bilbao in Spagna
 Mitsubishi Montero – fuoristrada della Mitsubishi
 BAP Montero (FM-53) – fregata missilistica peruviana